Graffi ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Graffi (1910–2006), rumäniendeutscher Onkologe und Pionier der experimentellen Krebsforschung
 Giacomo Graffi (1548–1620), italienischer Benediktinermönch und Kasuist